Правителство на Станко Тодоров може да се отнася за:

 Правителство на Станко Тодоров (1971–1976)
 Правителство на Станко Тодоров (1976–1981)